Werber steht für:

 Werber (Beruf), siehe Anwerbung

Werber ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Werber (1840–1872), deutscher Arzt und Toxikologe
 Bernard Werber (* 1961), französischer Schriftsteller
 Christine Werber (* 1946), österreichische Politikerin (ÖVP)

 Friedrich Werber (1901–1981), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Günter Werber (1929–2013), deutscher Heimatforscher
 Ludwig Werber (1891–?), deutscher Landrat in Engen und Buchen
 Manfred Werber (* 1938), deutscher Jurist
 Mia Werber (1876–1943), österreichische Operettensängerin, NS-Opfer
 Niels Werber (* 1965), deutscher Literatur- und Medienwissenschaftler
 Paul Lambert Werber (1881–1941), deutscher Marineoffizier
 Wilhelm Josef Anton Werber (1800–1873), deutscher Arzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Werben